Carl Jonas Love Almqvist – scrittore svedese
 Ingrid Almqvist – giavellottista e pallamanista svedese
 Johan Magnus Almqvist – teologo svedese
 Niklas Almqvist, noto come Nicholaus Arson – chitarrista svedese
 Pelle Almqvist – musicista e cantante svedese
 Pontus Almqvist – calciatore svedese
 Reine Almqvist – allenatore di calcio ed ex calciatore svedese
 Tove Almqvist – calciatrice svedese